Challenge Cup 2012-2013 – torneo di pallamano maschile
 Challenge Cup 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile